|-
| 24801 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24802 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24803 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24804 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24805 - ||  || 4 septembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24806 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24807 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24808 - ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 24809 - ||  || 8 octombrie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 24810 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24811 - || 1994 VB || 1 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24812 - || 1994 VH || 1 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24813 - ||  || 4 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24814 - ||  || 10 noiembrie 1994 || Siding Spring || 
|-
| 24815 ||  || 7 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 24816 - ||  || 1 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 24817 - || 1994 WJ || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24818 Menichelli || 1994 WX || 23 noiembrie 1994 ||  || , 
|-
| 24819 ||  || 6 decembrie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 24820 - ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24821 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24822 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24823 - ||  || 25 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24824 ||  || 4 aprilie 1995 ||  || 
|-
| 24825 - ||  || 21 august 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 24826 - ||  || 22 august 1995 ||  || 
|-
| 24827 - || 1995 RA || 2 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 24828 - ||  || 20 septembrie 1995 || Church Stretton || 
|-
| 24829 - ||  || 22 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 24830 - ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 24831 ||  || 21 septembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 24832 ||  || 25 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 24833 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24834 - ||  || 20 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|  ||  || 19 septembrie 1995 || Steward Observatory || 
|-
| 24836 ||  || 14 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 24837 Mšecké Žehrovice ||  || 22 octombrie 1995 || Kleť || 
|-
| 24838 Abilunon ||  || 23 octombrie 1995 || Kleť || M. Tichý
|-
| 24839 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24840 - ||  || 27 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24841 - ||  || 30 octombrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 24842 - ||  || 20 octombrie 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 24843 - || 1995 VZ || 15 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24844 - ||  || 15 noiembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 24845 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24846 - || 1995 WM || 16 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24847 Polesný ||  || 26 noiembrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 24848 - ||  || 28 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24849 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 24850 - || 1995 XA || 1 decembrie 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 24851 - || 1995 XE || 2 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24852 - ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24853 - || 1995 YJ || 17 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24854 - || 1995 YU || 19 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24855 ||  || 22 decembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 24856 Messidoro ||  || 15 ianuarie 1996 ||  || , 
|-
| 24857 - ||  || 15 ianuarie 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 24858 Diethelm ||  || 21 ianuarie 1996 ||  || , 
|-
| 24859 - ||  || 24 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24860 - ||  || 11 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24861 - ||  || 22 februarie 1996 ||  || A. Testa, 
|-
| 24862 Hromec ||  || 27 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 24863 - || 1996 EB || 2 martie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 24864 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 24865 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 24866 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 24867 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24868 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24869 - || 1996 FZ || 18 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 24870 - ||  || 19 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 24871 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24872 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24873 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24874 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24875 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24876 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24877 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24878 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24879 - ||  || 21 mai 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 24880 - || 1996 OP || 21 iulie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 24881 - ||  || 10 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 24882 - ||  || 13 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 24883 ||  || 13 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 24884 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24885 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24886 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24887 - ||  || 11 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24888 - ||  || 8 decembrie 1996 || Catalina Station || 
|-
| 24889 - ||  || 11 decembrie 1996 ||  || T. Seki
|-
| 24890 - ||  || 4 decembrie 1996 ||  || , 
|-
| 24891 - ||  || 4 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24892 - ||  || 4 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24893 - ||  || 7 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24894 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24895 ||  || 9 ianuarie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 24896 - ||  || 12 ianuarie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 24897 - ||  || 13 ianuarie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 24898 Alanholmes ||  || 14 ianuarie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 24899 Dominiona ||  || 14 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 24900 - ||  || 15 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-